Сезон 1899/1900 стал для «Ньютон Хит» восьмым сезоном в Футбольной лиге и шестым сезоном во Втором дивизионе.

Команда завершила сезон на 4-м месте. Из Кубка Англии  выбыли после первого квалификационного раунда, проиграв клубу «Саут Шор».

В Большом кубке Манчестера «Ньютон Хит» проиграл клубу «Бери» в третьем раунде. В Большом кубке Ланкашира команда обыграла «Болтон Уондерерс» в первом раунде, но затем проиграла клубу «Саутпорт Сентрал».

Второй дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Большой кубок Ланкашира

Большой кубок Манчестера

Прочие матчи

Статистика игроков

Трансферы

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания

Источники

Ссылки 
 Сезон 1899/1900 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1899/1900
Ньютон Хит